Sönnertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sönnertjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Sönnertjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (11,4 ha)
Sönnertjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Sönnertjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn